Wicki ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Wicki (* 1962), Schweizer Skeletonpilot
 Andrea Schenker-Wicki (* 1959), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin, Rektorin der Universität Basel
 Berenice Wicki (* 2002), Schweizer Snowboarderin
 Bernhard Wicki (1919–2000), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Hannelore Wicki-Schwarzschild (1929–2014), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin
 Hans Wicki (* 1964), Schweizer Politiker (FDP)
 Jean Wicki (* 1933), Schweizer Bobfahrer
 Joel Wicki (* 1997), Schweizer Schwinger
 Josef Wicki (1904–1993), Schweizer Jesuit und Missionshistoriker
 Ludwig Wicki (* 1960), Schweizer Posaunist und Dirigent
 Maja Wicki-Vogt (1940–2016), Schweizer Philosophin
 Margot Wicki-Schwarzschild (1931–2020), deutsche Überlebende des Holocaust und Zeitzeugin
 Monika Wicki (* 1967), Schweizer Erziehungswissenschaftlerin und Politikerin (SP)
 Otto Wicki (1932–2021), Schweizer Arzt und Schriftsteller
 Silvan Wicki (* 1995), Schweizer Leichtathlet
 Werner Wicki (* 1954), Schweizer Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wiki (Begriffsklärung)
 Wicky
 Wickie